Раввин:

 Раввин — глава общины и законоучитель в иудаизме.
 Раввин — фамилия. Имеет женскую форму Раввина. Известные носители:
 Раввин, Вульф Абрамович (1888—1976) — украинский советский учёный в области гистологии.
 Раввина, Юлия Валерьевна (род. 1980) — российский писатель и драматург.

См. также 
 Главный раввин
 Раввинизм
 Рабин